Airdrie and Shotts steht für:

 Airdrie and Shotts (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis für das schottische Parlament
 Airdrie and Shotts (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus